Иван Русев:
 Русев, Иван (1872—1945) — генерал-майор, министр внутренних дел Болгарии (1923—1926).
 Русев, Иван Трифонович (род. 1959) — советский и украинский зоолог-чумолог, орнитолог, эколог, доктор биологических наук.